Livry puede referirse a: 

 Livry, comuna francesa situada en Calvados.
 Livry, comuna francesa situada en Nièvre.